Der Ungarische Fußballpokal, (), ist der nationale Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften in Ungarn, den der Ungarische Verband Magyar Labdarúgó Szövetség 1909 ins Leben rief, nachdem dort bereits seit 1901 eine nationale Fußballmeisterschaft im Ligamodus ausgetragen wurde.

An dem Wettbewerb nehmen neben allen ungarischen Profiklubs auch etliche Amateurvereine teil, die sich über lokale Pokalwettbewerbe qualifizieren.

Einige Male fand der Pokal aus verschiedenen Gründen nicht statt. 1956 musste der Wettbewerb wegen des Ungarischen Volksaufstandes unterbrochen werden. Das Finale fand erst 1958 statt. Ein Mal (1977) spielte man den Pokalsieger in einer Vierer-Endrunde ohne Finale aus. Von 1993 bis 1997 und nochmals 2008 und 2009 wurde der Sieger nach Hin- und Rückspiel gekürt.

Zur Saison 2007/08 wurde zudem ein weiterer Pokalwettbewerb eingeführt: der Ligakupa (deutsch: Ligapokal).

Rekordsieger ist Ferencváros Budapest mit 24 Erfolgen, gefolgt vom MTK Budapest FC mit zwölf Titeln. Der aktuelle Titelträger 2022 ist Ferencváros Budapest.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger

Anmerkungen 

Pokal